Tira de banda desenhada
Tiras — personagem bíblico, filho de Jafé e neto de Noé

Topónimos
Tira (Texas) — cidade dos Estados Unidos
Tira (Israel) — cidade
Santorini — ilha grega do mar Egeu oficialmente chamada Tira (ou Thira)

Desambiguações de topônimos